MR-12 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der mauretanischen Region
 MR-12 (Rakete), eine russische Höhenforschungsrakete

MR12